Olsztyn jest ważnym ośrodkiem chóralistyki w północno-wschodniej Polsce. W mieście działają następujące chóry:

Chłopięce, męskie 
 Olsztyński Chór Chłopięcy
 Chór Męski SURMA

Żeńskie 
 Chór Żeński Instytutu Wychowania Muzycznego UW-M
 Chór Żeński TĘCZA

Dziecięco-młodzieżowe 
 CANTABILE

Akademickie 
 Chór im. prof. Wiktora Wawrzyczka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 Akademicki chór „Bel Canto” 
 Chór Kameralny COLLEGIUM SONORUM
 Chór Mieszany OPTIMA FIDE

Inne 
 Olsztyński Chór Kameralny COLLEGIUM MUSICUM
 Chór Collegium Juvenum Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie
 Chór Chorus Cantoribus Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Olsztynie
 Chór Nauczycielski COLLEGIUM BACCALARUM
 Chór MEDICI PRO MUSICA
 Chór Katedry św. Jakuba – chór Kościelny
 Chór Wyższego Seminarium Duchownego HOSIANUM
 Chór MODERATO
 Chór Państwowej Szkoły Muzycznej II st.
 CONTINUO
 Kameralny Zespół Muzyki Północno-Wschodniey i Popołudniowey PRO FORMA
 Chór CANTORES VARMIENSES przy Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie
 Chór Warmii i Mazur przy Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie

Zobacz też 
 chór
 
Chóry w Olsztynie